Albrekt III av Österrike, född 9 september 1349 i Wien i Österrike, död 29 augusti 1395 på slottet Laxenburg i Österrike, var hertig av Österrike från 1365 fram till sin död. 

Han var son till Albrekt II och Johanna av Pfirt. Han var en av grundarna till Wiens universitet.

Albrekt gifte sig två gånger. Det första äktenskapet var med Elisabet av Luxemburg och förblev barnlöst; hon dog vid 15 års ålder. Det andra var med Beatrix av Hohenzollern. De fick sonen Albrekt IV.

Referenser
 

Huset Habsburg
Österrikes hertigar
Födda 1348
Avlidna 1395
Män
Personer i Österrikes historia